История железнодорожного транспорта в Центральноафриканской Республике ограничивается ныне разрушенной короткой линией и двумя проектами строительства железнодорожных линий, которые не были реализованы.

Железная дорога Зинга-Монго 
Единственная железная дорога, построенная на территории Центральноафриканской Республики, пролегала от города  до Монго. Её длина составляла всего 7,5 км. Она действовала с 1930 года и была разрушена около 1960 года в ходе беспорядков, связанных с борьбой за независимость Центральной Африки. Вместо железной дороги стал использоваться канал глубиной 2,5 м, завершённый к 1962 году. Дорога была узкоколейной. Строительство осуществляла Генеральная транспортная компания Экваториальной Африки (фр. Compagnie Générale de transport en Afrique Equatoriale). 11 апреля 2006 года остатки железной дороги Зинга-Монго были занесены в Предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в категории «Культура».

Проект железной дороги Банги-Форт-Лами 
В 1958 году, в период автономии Центральной Африки в составе Французского сообщества, было запланировано строительство железной дороги от Банги до Форт-Лами (ныне Нджамена, Чад), длиной около 870 км. В связи с начавшейся борьбой за независимость проект не был реализован.

Проект железной дороги Криби-Банги 
Линия от порта Криби в Камеруне до Банги была спроектирована в 2002 году. Этот проект так и не был реализован.

Примечания

Литература 
 Robinson, Neil (2009). World Rail Atlas and Historical Summary. Volume 7: North, East and Central Africa. Barnsley, UK: World Rail Atlas Ltd. p. 14. ISBN 978-954-92184-3-5.

Центральноафриканская Республика
История Центральноафриканской Республики